Ля́мус (, , ) — наименование двухэтажной, иногда — одно- или трёхэтажной хозяйственной постройки. Данный вид хозяйственной постройки использовался для хранения пищевых продуктов, одежды, зерна, сельскохозяйственных орудий труда и ценного имущества. В летний период часто использовалась для проживания. Данный вид хозяйственной постройки был распространён в период с XVII до начала XX веков на территории Западной Белоруссии, Польши и Литвы. Строились главным образом в городах и усадьбах. В простых крестьянских дворах встречались редко.

Лямусы строились из кирпича, камня и дерева в технике «прусской стены» в прямоугольном или квадратном плане и завершались двухскатными шатровыми или ломаными крышами.

Помещичьи лямусы как правило были каменными и использовались для хранения старого оружия, ненужных книг, документов или вещей. Крестьяне использовали лямусы для хранения продовольствия и орудий сельскохозяйственного труда. Второй этаж в летнее время часто использовался в качестве жилой комнаты. В фундаменте лямуса делали погреб. Крестьянские лямусы не отличались изыском, часто строились одноэтажными и иногда своей архитектурной формой почти не отличались от одноэтажного амбара.

Известные лямусы 
 Лямус монастыря бригитток в Гродно — памятник архитектуры;

Литература 
 Трацевский В. В. История архитектуры народного жилища Белоруссии: Учеб. пособие для вузов — Мн.: Выш. шк., 1989. — 191 с. —5700 экз. — ISBN 5-339-00194-6.

Жилища
Хозяйственные строения